Az itt található lista a V, mint Viktória című televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái